Нефертари («Прекрасная спутница») — древнеегипетское имя. Известно несколько носивших его женщин:

 Яхмос-Нефертари — царица, супруга Яхмоса I начала XVIII династии;
 Нефертари — дочь фараона Тутмоса III, сестра Аменхотепа II из XVIII династии;
 Нефертари (XVIII династия) — супруга фараона Тутмоса IV из XVIII династии;
 Нефертари — дочь визиря Птахмоса при XVIII династии;
 Нефертари Меренмут — первая супруга Рамсеса II из XIX династии;
 Нефертари — дочь Рамсеса II;
 Нефертари — супруга царевича Амонхерхопшефа, возможно, идентична дочери Рамсеса II.

По мнению Сирила Алдреда, краткой формой имени является Тия.

См. также 
 Нефертити
 Нофрет (значения)

Примечания